Kamil Majchrzak era il detentore del titolo, ma ha scelto di partecipare ai concomitanti US Open.

In finale Aslan Karacev ha sconfitto Oscar Otte con il punteggio di 6-4, 6-2.

Teste di serie 

  Henri Laaksonen (secondo turno)
  Il'ja Ivaška (quarti di finale)
  Chung Hyeon (primo turno)
  Ernests Gulbis (secondo turno)

  Martin Kližan (primo turno)
  Arthur Rinderknech (ritirato)
  Steven Diez (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Zdeněk Kolář (quarti di finale)

  Vít Kopřiva (primo turno)
  Mats Moraing (quarti di finale)

Lucky loser 

  Malek Jaziri (primo turno)

Wildcard 

  Tomáš Macháč (primo turno)
  Dalibor Svrčina (primo turno)

  Otto Virtanen (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ostrava Open Challenger 2020